Bahçe (district), een Turks district in de provincie Osmaniye
 Bahçe (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Bahçe